Mareuil (Charente)
Mareuil (Dordogne) in Kanton Mareuil
in samenstellingen:
Mareuil-Caubert, Somme
Mareuil-en-Brie, Marne
Mareuil-en-Dôle, Aisne
Mareuil-la-Motte, Oise
Mareuil-le-Port, Marne
Mareuil-lès-Meaux, Seine-et-Marne
Mareuil-sur-Arnon, Cher
Mareuil-sur-Ay, Marne
Mareuil-sur-Cher, Loir-et-Cher
Mareuil-sur-Lay-Dissais, Vendée
Mareuil-sur-Ourcq, Oise